Il singolare del Prague Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Joannette Kruger era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Virginia Ruano Pascual.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–3, 6–0  Sandrine Testud.

Teste di serie

  Jana Novotná (campionessa)
  Sandrine Testud (finale)
  Joannette Kruger (primo turno)
  Nataša Zvereva (semifinali)

 Henrieta Nagyová (semifinali) 
 Silvia Farina (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir (secondo turno) 
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1998